Joan Muysken (1866-1928), Nederlands werktuigkundig ingenieur en industrieel manager
 Joan Muysken (1894-1945), Nederlands werktuigkundig ingenieur en hoogleraar
 Joan Muysken (econoom) (1948), Nederlands econoom en hoogleraar

Zie ook 
 Joan Muyskenweg, straat in Amsterdam/Duivendrecht, genoemd naar Joan Muysken (1866-1928)